Radikal (iz latinskega radicis, koren) lahko pomeni več stvari.

 radikal (kemija), molekula ali atom z enim ali več prostimi elektroni
 radikal (matematika), izraz s koreni
 radikal, v politiki član radikalne stranke (radikalizem) 
 radikal (kitajska pisava), sestavni del kitajske pismenke, pod katerim so besede urejene v slovarjih